() — имя собственное; распространено в виде фамилий:* Шарец, Марьян (род. 1977) — словенский актёр, журналист и политик, премьер-министр Словении с 13 сентября 2018 года по 3 марта 2020 года. Другие значения 
 Шарпланинская овчарка (шарпланинец), собака.
  — лошадь Королевича Марка.

 См. также 
 Шарац